Beyazit kan syfta på:

Beyazit I (1354–1403), sultan över det Osmanska riket från 1389 till 1402 
Beyazit II (1447–1512), sultan av Osmanska riket från 1481 till 1512